Jenengan (Klambu)
 Jenengan (Sawit)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing